Список эпизодов телесериала «ФБР».

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2018—2019)

Сезон 2 (2019—2020)

Сезон 3 (2020 - 2021)

Сезон 4 (2021 - 2022)

Сезон 5 (2022 - 2023)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФБР